Mbeere kan syfta på:

 Mbeere (distrikt) – distrikt i Kenya
 Mbeere (folk) –  bantufolk i Kenya